El Capitán Héctor Barbossa es uno de los personajes ficticios de la saga Piratas del Caribe, siendo el antagonista de la primera entrega, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, reapareciendo en la última escena de la segunda película Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest y en la totalidad de la tercera, Piratas del Caribe: en el fin del mundo, en la cuarta, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides y en la quinta Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. La primera vez que apareció fue a bordo de "La Perla Negra", la cual estaba maldita junto a toda su tripulación. En la segunda entrega, tan solo aparece al final de dicha película, acaparando todo el protagonismo junto al Capitán Jack Sparrow. En la tercera entrega se descubren más detalles acerca de Barbossa, como que su nombre de pila es Héctor o que es uno de los señores de la piratería, siendo el señor del mar Caspio. Barbossa es interpretado por el famoso actor australiano Geoffrey Rush en todas las películas.

Desarrollo y personalidad 

El nombre del Capitán Barbossa, Héctor, fue revelado en los comentarios del DVD de la primera entrega, siendo mencionado por Sparrow en la tercera por primera vez. Fue revelado por Johnny Depp y la gente de Internet, que el nombre de Barbossa está basado en el apellido español/portugués Barbarrossa, también conocido como el pirata Barbarroja o Redbeard. El Capitán Barbossa también es conocido como el Capitán Blackheart. Desde la primera hasta la tercera, sabemos que Barbossa no es alguien de fiar, pero ya no es el antagonista, todo lo contrario. Sus mejores armas son la tiranía y la ironía, aunque tampoco se queda corto a la hora de luchar con espadas, como vemos en la primera y en la tercera. También parece tener cierta afición a las manzanas, un bien muy escaso en el Caribe. Según los guionistas de Piratas del Caribe, Barbossa procedía de una familia pobre y escapó de todo aquello para hacerse un marinero honrado, pero vio que como pirata se vivía mejor, abordó a la nave de Jack y, mediante un motín, se apoderó de ella y se hizo capitán de la misma.

Descripción 

En las tres primeras películas, Barbossa viste con un abrigo largo y negro, con botones de plata, y una camisa blanca. Usa también unas botas negras de tacón y un sombrero negro, raido,remendado y con plumas de pavos reales. En el pulgar izquierdo lleva un anillo de plata y oro con un dragón oriental. En Piratas del Caribe 4 usa un abrigo largo y azul, un sombrero típico de corsario, azul con bordados dorados, y una pata de palo. En Piratas del Caribe 5 usa un abrigo azul largo, y el mismo sombrero

Sobre su descripción física es la normal en un pirata, pelo largo, sucio y castaño y una barba descuidada, aunque en la quinta película lleva una peluca larga, rubia y rizada. Tiene también uñas largas, dientes podridos y sus ojos son de color azul. En piratas del Caribe 4 él tiene una pierna de palo con licor incluido, que en la quinta entrega está incrustada en piedras preciosas

Biografía ficticia 

Atención: este artículo revela toda la información sobre la trama, desarrollo y final de las películas.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 

En Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, Barbossa es el capitán del Perla Negra, aunque originalmente fue capitaneado por el Capitán Jack Sparrow. Barbossa persuadió a Sparrow para que le revelara las coordenadas de la Isla de la muerte, donde se encontraba el cofre de Hernan Cortés, repleta de monedas de oro azteca. Después de que Jack le diera tal información, Héctor y su tripulación se amotinaron contra él, dejándolo en una pequeña isla con una pistola y una bala, esperando que llegara a la locura, se ahogara o se suicidara. Jack escapó después de tres días y planeó su venganza mientras trató de encontrarlo en diez años.

Barbossa y su tripulación encontraron el tesoro azteca, gastándolo en bebidas, mujeres, y todo tipo de placeres carnales, pero nada los complacía. Cuando gastaron todo el Oro, ya era tarde: Habían sido maldecidos, convirtiéndose en gente no muerta, esqueletos no vivos que solo se mostraba con la luna llena, no podían sentir placer y la comida tomaba sabor a ceniza en su boca. Para contrarrestar esta maldición, debían recuperar hasta la última moneda de oro azteca y pagar la sangre derramada. Esta sangre era la de Bill Turner "El Botas", que creyó correcto que estuviesen malditos por haberse amotinado contra Jack. Para que nunca se acabase la tortura de la maldición mandó una de las piezas de oro a su hijo, Will. 

En venganza, fue atado a un cañón y tirado al agua (sin embargo fue reclutado por Davy Jones en el Holandés Errante). Barbossa siguió buscando la última pieza durante diez años, hasta encontrarla en posesión de Elizabeth Swann, la hija del gobernador de Port Royal, Weatherby Swann. Barbossa llegó allí gracias a la señal que recibió de la propia moneda al entrar en contacto con el agua. Sin saberlo, Jack Sparrow ya estaba allí. Creyendo que Elizabeth es la hija de "Bill El Botas", Héctor la toma prisionera y su medallón (cuando en realidad es de Will) en el Perla bajo Parlamento (o Parley), una regla pirata que deja protegido a todo aquel que se acoja a dicha norma. Ya a bordo le confiesa el ritual que van a realizar llegados a la Isla de Muerte.

Al derramar su sangre en el cofre, la maldición no desaparece. Will y Sparrow rescatan a Elizabeth, y escapan con el medallón. Sparrow aparece inconsciente en la cueva y luego confiesa quien el hijo de Bill Turner. Barbossa persigue el Interceptor. Cuando los atrapa descubre la verdadera identidad de Will Turner, capturándolo para el ritual. Antes de que Héctor pudiese acabarlo, Jack decide hacer un trato con él, con la intención de traicionarlo después.

Cuando los piratas malditos asaltan el navío real, Jack y Héctor se encarnan en una lucha de vida o muerte. Luchando, Barbossa logra clavarle su espada, descubriéndose que Jack había robado una de las piezas del cofre, quedando los dos inmortales. Antes de que Barbossa pueda darse cuenta, Jack lanza la moneda a Will, quien está preparado para derramar su sangre. Jack saca su arma guardada durante diez años, y dispara contra el pecho de Héctor, mientras que Will deja caer la moneda ensangrentada. Barbossa comienza a ser mortal, y su sangre se derrama por el disparo. Sus últimas palabras, "Que frío...Siento", dejan a la luz que por fin recobró su vida. Su gesto de infelicidad lo dice todo: no puede dar un mordisco a su adorada manzana verde, el primer deseo que quería cumplir después de recuperar su vida. Dejándola caer vemos por última vez a Héctor Barbossa en esta entrega.

Después de los créditos finales, aparece Jack, el mono de Barbossa, con una moneda entre sus manos, lo que nos deja entrever que Barbossa regresará.

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 

Héctor Barbossa no aparece hasta el final de la entrega y tan solo podemos ver sus botas antes de su aparición estelar. Tía Dalma está contándoles a Will y Elizabeth qué deben hacer para poder salvar a Jack de los confines de la Tierra. Al decir que necesitan un capitán que conociese esas aguas, Barbossa llega junto a Jack (su mono) comiendo una manzana, cumpliendo su deseo, y diciendo una de las frases más conocidas de esta película: "Decidme, ¿qué se ha hecho de mi barco?" en España y en Hispanoamérica termina diciendo: "Y dígame, ¿Qué que le paso a mi nave?", luego muerde su manzana y acaba la película

Piratas del Caribe: en el fin del mundo 

Barbossa se une con Elizabeth, Will y la tripulación del Perla Negra para rescatar a Jack de las garras de Davy Jones. Barbossa parece haber pasado por alto, al menos temporalmente, que Elizabeth, Jack y Will son sus enemigos.

Para alcanzar el Fin del Mundo, la entrada al Dominio de Jones, Barbossa necesita las cartas de navegación de Sao Feng, el Señor de los piratas de Singapur. Durante el encuentro con Feng, Barbossa y Elizabeth admiten que planean recuperar a Jack Sparrow, el enemigo de Feng. Feng está furioso por haber enviado a Will a por las cartas pero, como la East Indian Trading Company los ataca en su casa de baños, accede a darles tanto las cartas como el barco después de que Will hiciese un trato con él.

Barbossa y la tripulación van en barco al Fin del Mundo, llegando al Dominio de Davy Jones. Allí encuentran a Jack Sparrow y al Perla Negra. Al principio Jack cree que son alucinaciones del mismo tipo que las que tiene en su preciado barco y no sabe si ir con ellos porque piensa que acabará muerto si lo hace. Al final Jack accede a ir con ellos aunque él y Barbossa siempre estén discutiendo quién es el capitán. Buscando un camino para salir del Dominio de Jones, Jack y Barbossa forman una alianza. Además, Jack le cuenta que Cutler Beckett posee el corazón de Davy Jones y está matando a todo pirata que encuentra. No obstante, Jack se entera de que quien apuñale el corazón de Davy Jones se hará inmortal y ahí decide trazar su propio camino. 

Después de escapar del Dominio de Jones, son alcanzados por Sao Feng y la East Indian Trading Company, donde se disputa entre los tres bandos quien se quedará con el Perla Negra. Mientras Jack es llevado ante Beckett, Barbossa llega a un acuerdo con Sao Feng, en el que intercambia a Elizabeth y él se queda con el Perla Negra. De esta forma, se forma la cuarta corte de la Hermandad Pirata convocada por Barbossa. Él tiene la idea de liberar a Calypso, la Diosa de los mares, para que los ayude a poder sobrevivir en la batalla contra Beckett y Jones; sin embargo, Jack y Elizabeth prefieren pelear antes que recurrir a la Diosa, por miedo a su reacción. Para ello, siguen el código y gracias a Jack, Elizabeth es nombrada Reina de la Hermandad y ordena una batalla entre todos los piratas contra la East Indian Trading Company. Así pues, en un islote, se reúnen Jack, Barbossa y Elizabeth por el bando de los piratas, enfrente de Cutler Beckett, Will Turner y Davy Jones por el otro bando. Will se intercambia con Jack, pero Barbossa le arrebató a Jack su pieza de Ocho y a Elizabeth la de Sao Feng, traicionando a la Reina de la Hermandad libera a Calypso, quien no los ayuda e invoca un remolino enorme, que da paso a una tormenta y comienza una batalla en la que Barbossa no tiene demasiada participación. Aunque se pueden apreciar sus habilidades con la espada, ya que lucha de mientras oficia una boda entre Will y Elizabeth. En la última escena y como introducción a la 4ª película, se ve que Barbossa se apodera del Perla Negra dejando a Jack y Gibbs tirados en Tortuga, Barbossa con las Cartas de Navegación pretende llegar a la Fuente de la Juventud, sin embargo Jack le había roto las cartas y robado la parte que a Héctor le interesaba.

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 

En algún momento tras abandonar a Jack Sparrow y al señor Gibbs en Tortuga, su barco es atacado por el Venganza de la Reina Ana, el Barco del despiadado pirata Edward Teach "Barbanegra", al estar en búsqueda de La Fuente de la Juventud. Él es el único que consigue escapar, cosa que le sale caro, pues se corta su pierna derecha, y Barbanegra mediante un conjuro, encierra el barco en una botella. Entonces reaparece como un Corsario traidor al servicio del Rey Jorge, para iniciar una búsqueda hacia La Fuente de La Juventud, que en realidad es una búsqueda para encontrar a Barbanegra y vengarse. En su viaje se pierde su barco es hundido y destruido por las sirenas en la Bahía de Cabo Blanco, sin embargo, sigue su camino por tierra, con los pocos hombres que le quedan y con Gibbs de mapa. Cuando encuentra el barco de Ponce de León, lucha con Jack Sparrow por los cálices, pero descubren que los españoles ya se los habían llevado. Entonces, se alía con Jack para recuperalos. Realizan una emboscada al campamento español, pero son capturados y este decide hacer un trato con Jack, en el que lo ayudará a matar a Barbanegra. Jack logra escapar y da la "señal" para que los rescaten. En la Fuente de la Juventud consigue atravesar con su espada, anteriormente cubierta con entrañas de ranas venenosas, a Barbanegra, envenenándolo y dejándolo moribundo. Reclama su espada de Tritón, su barco y tripulación. En la escena final, aparece con su traje pirata de nuevo y capitaneando el Venganza de la Reina Ana poniendo rumbo a Tortuga.

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar 
En esta película se revela que Héctor Barbossa se convierte en el rey de los siete mares. Salazar le pide a Barbossa que se una a él para cobrar venganza con Jack pero Héctor lo traiciona y se une a Jack para encontrar el Tridente que lo salvará de Salazar. Cuando están en el barco en busca del tridente, Barbossa se da cuenta de que Carina es su hija ya que al abrir la brújula, le señala que lo que más desea es a ella y tiene el libro que él le regaló. En el final tras liberar a Salazar de la maldición al intentar escapar en el ancla del perla, su hija resbala y Barbossa la toma a ella esta nota un tatuaje en el como en el del diario que poseía Carina, en ese momento se cita la icónica frase "que soy para ti" a lo que el capitán Barbossa responde un "tesoro" confesando así ser su padre, al final Salazar intenta desde abajo del ancla atacarlos y en un acto de sacrifico por su hija se suelta apuñalando a Salazar y cayendo al fondo del océano junto con la tripulación de Salazar.

Citas célebres 
 "La luz de la luna nos muestra como somos. No estamos vivos y no podemos morir, pero tampoco estamos muertos. He sufrido muchísima sed sin poder saciarla, he estado años muriéndome de hambre pero no he muerto... no siento nada. Ni el viento en la cara ni la brisa del mar. Ni el calor de una doncella. Es mejor que comience a creer en historias de fantasmas señorita Swann: ¡ésta es una!"
 "Porque tienes que perderte para buscar un lugar perdido, de otro modo todos sabrían dónde encontrarlo"
 "Y díganme, ¿qué le pasó a mi nave?" (O en España:) "Decidme, ¿qué se ha hecho de mi barco?."     
 "Créame, joven Turner: llegar a la tierra de los muertos no es el problema, sino volver."
 "¿Aún quieres huir, Jack? ¿Esconderte del mundo? Hay un problema, si esperas ser el único que queda, para el final no va quedar nadie."
 "¿Tu eres el insecto que guió a los lobos a nuestra puerta?"
 "¡Traidor! Si confiesas algo también tengo mucho que decir."
 "¡Más altas las velas cucarachas inútiles, hoy es un gran día para morir!"

Véase también 
 Saga Piratas del Caribe

Portugueses ficticios
Personajes de Piratas del Caribe
Villanos Disney
Héroes Disney
Piratas ficticios
Esqueletos en la ficción
Nobles ficticios
Personajes de Kingdom Hearts
No muertos en el género fantástico
Espadachines ficticios